Saps steht für:
 Saps, Ortschaft der österreichischen Gemeinde Malta; siehe Malta (Kärnten)

SAPS steht als Abkürzung für:
 Simplified Acute Physiology Score, Maßzahl zur Einschätzung des Zustands eines Patienten
 South African Police Service, die südafrikanische Polizei seit 1995
 Sulfatasche, Phosphor und Schwefel, in Low-SAPS für Schmieröle mit entsprechend niedrigen Anteilen, siehe Schmieröl #Low-SAPS

Abkürzung